Adelurola är ett släkte av steklar som beskrevs av Embrik Strand 1928. Adelurola ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Adelurola